Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der malaysischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der malaysische Fußballverband FAM wurde 1933 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 20. Juni 1948 gegen Singapur statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Malaysias aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der malaysischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der malaysischen Mannschaft

1948 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die malaysische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 69 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 44 der derzeit abzüglich Malaysias 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Guam und die Nördlichen Marianen)
 8 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 2 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 2 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 4 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 7 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (von April 1953 bis März 2001) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Malaysia
!